Roger Young – tennista statunitense
 Roger E. Young – regista statunitense
 Roger M. Young – rugbista a 15 gallese